Navegação
 Marinheiro — indivíduo responsável por operar embarcações ou assistir à sua operação, manutenção ou serviço
 Velejador — pessoa que navega à vela
 Navegador web — programa de computador para visualização de páginas web
 Receptor GPS — dispositivo ou software utilizado para navegação por GPS

Brasil 
 Navegantes —  município de Santa Catarina
 Sport Club Litoral —  clube de futebol da cidade anterior, originalmente chamado Navegantes Esporte Clube
 Navegantes (Porto Alegre) — bairro

Portugal 
 Passe Navegante - título de transporte público da Área Metropolitana de Lisboa, criado em 2019
 SATUOeiras - transporte hectométrico no concelho de Oeiras (2004-2015), com estação principal denominada Navegantes.

Ver também 
 Era dos Descobrimentos
 Descobrimentos portugueses
 Gerenciador de arquivos